Ciechan Grand Prix – polskie piwo górnej fermentacji w stylu american india pale ale warzone w Browarze Ciechan. Trunek zawiera 5,4% alkoholu oraz 15,5°P ekstraktu, szacunkowa wartość energetyczna to 162kcal. Termin przydatności wynosi 45 dni.

Recepturę napoju opracował piwowar domowy Czesław Dziełak, możliwość uwarzenia komercyjnego piwa była nagrodą za zwycięstwo w I Warszawskim Konkursie Piw Domowych. Do uwarzenia trunku użyto czterech rodzajów słodów: pilzneńskiego, pszenicznego, monachijskiego i Caramel 120 EBC oraz sześciu odmian chmielu: Magnum, Columbus, Simcoe, Citra, Amarillo, a także Centennial. Gorycz wynosi 80 IBU.

Spór pomiędzy piwowarem a Browarem Ciechan 
Sporym echem w środowisku osób zainteresowanych piwowarstwem odbiła się sprawa drugiej warki Ciechana Grand Prix, z której etykiety usunięto imię i nazwisko Czesława Dziełaka. Dokonano tego bez informowania samego piwowara, właściciel browaru stwierdził, iż jeżeli Pan Dziełak chce, aby jego nazwisko powróciło na etykietę, wystarczy choćby zadzwonić. Autor receptury z kolei zwracał uwagę, że współpraca z browarem od samego początku nie należała do przyjemnych, ponieważ, między innymi, nie miał możliwości skosztowania piwa uwarzonego na podstawie jego receptury.

Przypisy 

Piwa warzone w Browarze Ciechan